Сезон 2001/2002 стал для Интера 86-м в Чемпионате Италии. Клуб провёл сезон лучше, чем прошлый, но трофеев так и не взял. Клуб получил бронзовые медали чемпионата и дошёл до полуфинала Кубка УЕФА.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:118.330.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:28.200.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:118.330.000

Общая прибыль:28.200.000

Разница:90.130.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки